Кака:

 Кака — новозеландський птах родини папугових
 Ка́ка — персонаж античної міфології
 Кака́ (справжнє ім'я Рікарду Ізексон дус Сантус Лейті) — колишній футболіст «Мілана» і збірної Бразилії
 Кака́ (справжнє ім'я Паулу Рікарду Фігейра Сілва) — бразильський і азербайджанський футзаліст, футзальний тренер

Населені пункти 
 Кака — статистично обумовлена місцевість в окрузі Марікопа, штат Аризона, США
 Кака — смт в Туркменістані
 Кака — місто в Південному Судані
 Кака — село, Ахтинський район Дагестану